Het kogelslingeren voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op vrijdag 3 augustus (kwalificaties) en zondag 5 augustus 2012 (finale). Regerend olympisch kampioen was Primož Kozmus uit Slovenië, die ditmaal genoegen moest nemen met de zilveren medaille. Winnaar werd Krisztián Pars. De atleet uit Hongarije kwam als enige in de finale verder dan een afstand van meer dan tachtig meter: 80,59. Al zijn pogingen waren geldig en voorbij de 78 meter. De wedstrijd eindigde pas na de finale van de 100 meter voor mannen. Oorzaak van de vertraging was een kogel die in het vangnet was blijven hangen.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 Q: Rechtstreeks gekwalificeerd voor de finale door een worp van minstens 78 m
 q: Gekwalificeerd voor de finale door bij de beste 12 te eindigen
 NM: Geen geldig resultaat
 SB: Beste seizoensprestatie

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen kogelslingeren